AIY peut faire référence à :
 .
 Artificial intelligence yourself, une contraction en anglais de Intelligence artificielle et Do-it yourself.

Notes et références 

Code IATA des aéroports